Heta linjen kan syfta på:

 Heta linjen mellan Washington och Moskva – en krypterad telefonlinje mellan Moskva och Washington under det kalla kriget
 Heta linjen – ett socialt medium som först uppstod spontant under 1982
 Heta linjen – en spexig och humoristisk svensk jazzrockgrupp under tidigt 1970-tal

Se eaven
 Hot line